Габиний () e римско име на:

 Авъл Габиний (офицер 167 пр.н.е.)
 Авъл Габиний (трибун), народен трибун 139 пр.н.е.
 Авъл Габиний (офицер 90 пр.н.е.)
 Авъл Габиний (офицер 81 пр.н.е.)
 Авъл Габиний, консул 58 пр.н.е., Lex Gabinia
 Авъл Габиний Сизена, син на консул Авъл Габиний
 Авъл Габиний Секунд Хавк, суфектконсул 35 г.
 Авъл Габиний Секунд (консул 43 г.), суфектконсул 43 г.
 Публий Габиний Капитон (претор), претор 89 пр.н.е.
 Публий Габиний Капитон, съучастник на Луций Сергий Катилина
 Гай Габиний Кимбер, планува да убие Цицерон
 Публий Габиний Секунд Chaucius (или Cauchius), военачалник при Клавдий
 Габиний, цар на германските квади, 374 г.

Вижте също 
 Lex Gabinia